Карнегия — монотипный род кактусов.
 (671) Карнегия — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу Xk.